Chalus puede referirse a las siguientes localidades:
 Chalus es una localidad francesa situada en el departamento de Puy-de-Dôme (región de Auvernia).
 Châlus  es una localidad francesa situada en el departamento de Alto Vienne (región de Lemosín).
 Chalus es une ciudad iraní situada en la región de Mazandarán.